DDR-Fußball-Oberliga 1966/1967 var Östtysklands högstadivision i fotboll den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av FC Karl-Marx-Stadt.

Sluttabell

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1966/1967
1966/1967
1966 i Östtyskland
1967 i Östtyskland